Black Star или Blackstar могут относиться к:

 Black Star — американский рэп-дуэт.
 Black Star — дебютный студийный альбом Тимати 2006 года.
 Black Star — российский музыкальный лейбл.
 Black Star — марка парфюмерной продукции Аврил Лавин.
 «Black Star» — композиция группы Carcass.
 Blackstar — альбом Дэвида Боуи 2016 года.
 «Blackstar» — песня Дэвида Боуи.
 Black Star — американский мультипликационный сериал 1981—1982 годов.
 «Black Star» — песня Ингви Мальмстина.

См. также 
 Чёрная звезда